Eryngium amethystinum är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl von Linné. Eryngium amethystinum ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Utöver nominatformen finns också underarten E. a. tenuifolium.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Martornar
amethystinum